Sanosuké Sagara (相楽 左之助, Sagara Sanosuke) est un personnage du manga Kenshin le vagabond.

Appelé aussi Zanza du temps où il était rônin, il a une personnalité ouverte, un peu brut de décoffrage.

Au nom de son passé au sein du Sekihôtai, et de son envie de trouver enfin un adversaire à sa mesure, il a voulu se battre contre Kenshin, en utilisant un zanbatō, une épée terriblement lourde portant le nom de son ancien village et conçue pour trancher un cavalier et son cheval.
Au terme du combat, il finit par comprendre les idéaux de Kenshin, et ils se sont liés d'amitié.

Il affrontera Kenshin une seconde fois, lorsqu'il participera à l'attaque d'un bâtiment officiel, entrainé par son ami Tsunan.

Jusqu'à la fin de la série, il sera le seul à pouvoir suivre Kenshin dans tous ses combats, et apprendra à maitriser une technique destructrice : Le double coup. Il a appris cette technique par un ancien moine bouddhiste, milice de Shishio Makoto.

Il porte le symbole du mal sur son dos et mène une vie aventureuse.

Mercenariat dans l'art
Sagara, Sanosuké